Зимняя Универсиада 2007 — XXIII зимняя Универсиада. Она прошла в Турине (Италия) с 17 по 27 января 2007 года.

Виды спорта 
Были проведены соревнования по 12 видам спорта. Планировалось разыграть 72 комплекта наград.

Биатлон (10) 

Соревнования по биатлону прошли с 19 по 26 января 2007 года на стадионе «Чезана-Сан-Сикарио» в 95 км от Турина. Разыграно 10 комплектов наград — по 5 у мужчин и женщин. Ровно половину золотых наград выиграли представители сборной Белоруссии.

Фигурное катание 
Соревнования по фигурному катанию прошли с 17 по 20 января 2007 года во дворце спорта Палавела (Турин).

Синхронное фигурное катание 
Синхронное фигурное катание присутствовало в качестве демонстрационного вида, впервые на таком крупном соревновании как Универсиада. Соревнования прошли 20 января (Короткая программа) и 21 января (Произвольная программа) 2007 года.

<span style="font-size: smaller;">Примечания 

* В скобках указано количество запланированных комплектов наград в отдельном спортивном виде.
1. Соревнования по скоростному спуску (мужской и женский), были отменены из-за неблагоприятных погодных условий, и два комплекта наград не были разыграны.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 10 || 12 || 10 || 32
|-
|| 2 || align=left |  || 9 || 14 || 12 || 35
|- style="background:#ccccff"
|| 3 || align=left |  || 9 || 2 || 5 || 17
|-
|| 4 || align=left |  || 8 || 2 || 4 || 14
|-
|| 5 || align=left |  || 7 || 2 || 3 || 12
|-
|| 6 || align=left |  || 4 || 4 || 1 || 9
|-
|| 7 || align=left |  || 4 || 0 || 0 || 4
|-
|| 8 || align=left |  || 3 || 6 || 6 || 15
|-
|| 9 || align=left |  || 3 || 5 || 5 || 13
|-
|| 10 || align=left |  || 3 || 1 || 2 || 6
|-
|| 11 || align=left |  || 2 || 8 || 6 || 16
|-
|| 12 || align=left |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
|| 13 || align=left |  || 2 || 1 || 2 || 5
|-
|| 14 || align=left |  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
|| 15 || align=left |  || 1 || 5 || 4 || 10
|-
|| 16 || align=left |  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
|| 17 || align=left |  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
|| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 21 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 22 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 23 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 24 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
||     || align=left | Всего || 70 || 70 || 71 ||
|}

Примечание. В женском комбинированном зачете горнолыжных соревнований две спортсменки набрали одинаковое количество баллов, и разделили третье место на пьедестале. Результаты

Ссылки 

 Официальный сайт Зимней Универсиады в Турине 2007

Зимние Универсиады
Универсиада